Thália Színház (1961-), 1963-ban kapta ezt a nevet a budapesti Jókai Színház (a Thália Társaság tiszteletére), ami 1971-től játszott a Nagymező utca 22-24. alatt, majd 1991 után több névváltást követően 1995 óta újra ezen a néven működik
Thália Színház Kassán 1969-ben Vox humana néven alakult magyar nyelvű színház, mely 1990-ben vette föl ezt a nevet

További Thália Színházak
Thalia Színház (Hamburg), Németország
Bowery Színház, a New York városban található, volt Thalia Színház

Hasonló
 Thália Társaság (1904–1908) Budapesten, az európai naturalista színházi mozgalom (mely célja a valóság hű ábrázolása és bírálata volt) hatására és mintájára alakult színházi egyesület, mint a Freie Bühne, vagy a Thèâtre Libre